Ruotolo ist der Familienname folgender Personen:

 Dolindo Ruotolo (1882–1970), italienischer Priester
 Riccardo Ruotolo (1928–2012), römisch-katholischer Geistlicher und Bischof

Sonstiges:
 Ruotolo Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika